Marcy kan syfta på:
 Marcy, Aisne
 Marcy, Nièvre
 Marcy, Rhône